Pella poate desemna:

Localități
 Pella, Macedonia ()
 Pella, Africa de Sud
 Pella, Iowa, SUA
 Pella, Piemont, Italia

Prefecturi
 Prefectura Pella, o prefectură din regiunea Macedonia Centrală, Grecia
 Nume de familie
 Vespasian V. Pella

Toponime
Nume de familie românești